Ива́н Па́влович Ба́рченко-Емелья́нов (4 января 1915, Выбут, Новгородская губерния — 16 января 1984, Ленинград) — советский офицер, военный моряк, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза ().

Биография 
Родился 4 января 1915 года в деревне Выбут в семье крестьянина. Русский.

В 1930 году окончил школу-семилетку в Торбино. С 1930 по 1933 год учился сначала в Парфинском, затем в Ораниенбаумском лесных техникумах. Работал бухгалтером-ревизором и техником по транспорту на лесозаготовках Торбинского леспромхоза (Окуловский район Новгородской области).

С августа 1939 года служил на срочной службе в бригаде морской пехоты Балтийского флота Военно-Морского Флота. Осенью 1940 года уволен в запас и трудился на одном из лесохозяйственных предприятий в городе Кексгольм (ныне), где его и застало известие о начале Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны 
В первые дни войны был повторно призван на службу в ВМФ, направлен на Северный флот и зачислен в Мурманский флотский экипаж. С июля 1941 года учился в школе младших командиров, причём во время учёбы состоял также членом расчёта станкового пулемёта «Максим», являвшегося единственным средством ПВО в школе. Сразу после окончания школы как лучший выпускник был зачислен курсантом на курсы младших лейтенантов Северного флота, которые окончил в начале ноября 1941 года в городе Полярном Мурманской области.

С 4 ноября 1941 года командовал стрелковым взводом 4-го батальона 12-й особой бригады морской пехоты Северного флота, с 28 ноября — уже разведывательной ротой. С 1942 года — помощник начальника штаба батальона 1-го сводного полка 12-й морской стрелковой бригады Северного флота. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года. С апреля 1943 года — командир разведывательного отряда Северного оборонительного района на полуостровах Средний и Рыбачий. Участник обороны Заполярья, десанте в губе Большая Западная Лица в апреле-мае 1942 года, десанта на мыс Пикшуев в 1942 году, выполнил не менее 25 рейдов и высадок в тыл противника.

Отличился в ходе Петсамо-Киркенесской операции при прорыве десанта в порт Лиинахамари (Мурманская область). Командиру разведывательного отряда Северного оборонительного района Северного флота капитану И. П. Барченко-Емельянову была поставлена задача захватить батарею и опорный пункт противника на мысе Крестовый, чтобы обеспечить десантную операцию в порту Лиинахамари. В ночь на 10 октября 1944 года отряд высадился на берег губы Малая Волоковая Мурманской области, занятый противником. После 30-километрового рейда по тундре руководимый им отряд в ночь с 11 на 12 октября 1944 года атаковал немецкие позиции на мысе Крестовый и выполнил поставленную задачу, несмотря на численный перевес гарнизона и подкрепления противника. В суточном бою немецкий гарнизон был сначала заблокирован, а на исходе 12 октября капитулировал (в плен сдались уцелевшие 63 немецких солдата и офицера, по мемуарам И. П. Барченко-Емельянов — 79 пленных), батарея на Крестовом не сделала ни одного выстрела по прорывающимся в гавань Лиинахамари советским катерам с десантом на борту. Более того, сразу после этого боя отряд Барченко-Емельянова катерами был переправлен через бухту и вступил в бой непосредственно в Лиинахамари, где участвовал в его освобождении. В этой операции из 195 бойцов разведотряд потерял 53 убитыми и ранеными.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» И. П. Барченко-Емельянову присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5267).

После завершения боевых действий в Заполярье в конце 1944 года, капитан И. П. Барченко-Емельянов был переведён на должность офицера связи в оперативный отдел штаба Днепровской военной флотилии, в составе которой участвовал в боевых действиях на Одере и других реках Польши и Германии, в том числе в Берлинской наступательной операции.

В послевоенные годы 
После войны капитан И. П. Барченко-Емельянов продолжал службу в ВМФ СССР. С 1945 года служил на Балтийском флоте, затем в 1949—1953 годах — командир роты курсантов химического факультета Военного инженерно-технического университета в Ленинграде. С июня 1961 года полковник И. П. Барченко-Емельянов в запасе, а затем в отставке. 

Жил в Ленинграде. С 1961 года преподавал в Ленинградском высшем военно-морском училище, с 1963 года работал в научно-производственной организации.

Умер 16 января 1984 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Похоронен на кладбище Памяти жертв 9-го января.

Награды и звания 

 медаль «Золотая Звезда» № 5267 Героя Советского Союза (5 ноября 1944)
 орден Ленина (5 ноября 1944)
 орден Отечественной войны II степени (10.09.1944)
 два ордена Красной Звезды (20.02.1942, 30.12.1956)
 медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950)
 медаль «За оборону Советского Заполярья»
 медаль «За взятие Берлина»
 ряд других медалей СССР

Сочинения 
 Фронтовые будни Рыбачьего. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1984. — 163 с.

Память 
Имя И. П. Барченко-Емельянова носила пионерская дружина одной из школ Мурманской области.

Примечания

Литература 
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — : Воениздат, 1977.
 
 Герасименко Д. Я. и др. Славен героями Северный флот. — Мурманск, 1982. — С. 174—175.
 Головко А. Г. Вместе с флотом. — : Воениздат, 1960. — С. 235—236.
 Иванов В. А. Герои земли Новгородской. — : Лениздат, 1966.
 Сорокажердьев В. В. Они сражались в Заполярье. — Мурманск, 2007.
 Энциклопедический словарь военно-строительного комплекса. — : Патриот, 2004.
 Ирютин А. С. Десанты полярных ночей. Судьба разведчика-диверсанта Северного флота. // Военно-исторический журнал. — 2020. — № 11. — С.88—92.

Ссылки 
 

Морские пехотинцы Великой Отечественной войны
Разведчики Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Преподаватели Военного инженерно-технического университета
Преподаватели Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января